Felipe de Jesús Andrés María de Guadalupe de Iturbide y Huarte (Ciudad de México, 30 de noviembre de 1822-Matamoros, Tamaulipas, 19 de noviembre de 1853) fue hijo del emperador Agustín I de México y de su esposa Ana María Huarte, recibió el título de príncipe mexicano durante el Primer Imperio Mexicano por el Congreso Constituyente.

Decreto 
El Soberano Congreso Mexicano Constituyente decretó el 22 de junio de 1822 lo siguiente:

Tratado de Límites Entre México y Estados Unidos 
Felipe de Iturbide fue intérprete y traductor de la Comisión de Límites Mexicana Sección Matamoros del Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América que se firmó en la sacristía de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México el 2 de febrero de 1848. En este documento se especificaba la frontera entre los dos países, que incluía la pérdida para México de más de la mitad de su territorio, que se agregaría a los Estados Unidos.

En el artículo cinco del tratado, se definían los límites como sigue: 

La Comisión de Límites Mexicana quedó integrada de la siguiente manera:

Primera Etapa

Segunda Etapa

Ascendencia

Referencias 

Nacidos en Ciudad de México
Familia Iturbide
Fallecidos en Heroica Matamoros